Xiao Jun – chiński pisarz i intelektualista
 Xiao Jun – chińska judoczka
 Xiao Jun – chiński strzelec